YAL steht für:

Boeing YAL-1, ein ehemaliges fliegendes Laser-Energiewaffensystem
Jugendliteratur (Bibliotheksjargon der Vereinigten Staaten: Young-Adult Literature); siehe auch: Amerikanische Jugendliteratur

Yal steht für: 
 Yazh, historische Bogenharfe in Südindien

YAL